Seznam polkov z zaporedno številko 74.

Seznam 
 Pehotni
 74. pehotni polk (Avstro-Ogrska)
 74. pehotni polk (Kaiserliches Heer)
 74. pehotni polk (Wehrmacht)
 74. strelski polk (ZSSR)
 74. pehotni polk (ZDA)
 74. polkovna bojna skupina (ZDA)
 74. strelski polk (Wehrmacht)
 74. tankovskogrenadirski polk (Wehrmacht)
 74. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 74. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 74. havbični artilerijski polk (ZSSR)
 74. artilerijski polk (Wehrmacht)
 74. tankovski artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi